Daphniphyllum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Daphniphyllum ingår i familjen Daphniphyllaceae. 

Daphniphyllum är enda släktet i familjen Daphniphyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Daphniphyllum